Medical History steht für:

 Medical History (Album), Album von London Elektricity (2006)
 Medical History (Zeitschrift), Journal zur Geschichte der Medizin